Whitehead kan som auktorsförkortning betyda:

 John Whitehead
 F.H. Whitehead

Robotskapade auktorsförkortningar